La competizione della spada individuale maschile  di scherma ai Giochi della X Olimpiade si è svolta nei giorni dall'8 al 9 agosto 1932 presso lo 160th Regiment State Armory a Los Angeles.

Risultati
Nel turno eliminatorio i 28 concorrenti furono divisi in tre gironi eliminatori con assalti alle tre stoccate. Alla fine di ogni incontro venivano assegnati 2 punti alla vittoria, 1 al pareggio e 0 alla sconfitta. I primi sette classificati dei primi due gironi e i primi sei del terzo girone furono ammessi ai gironi di semifinale. A parità di punti contavano le minor stoccate subite, in caso di ulteriore parità contavano le maggior stoccate fatte. Successivamente i primi sei classificati dei due gironi di semifinale furono ammessi al girone finale.

Turno eliminatorio
Si è disputato l'8 di agosto.

Semifinali
Si sono disputate l'8 di agosto.

Finali
Si è disputa l'8 di agosto.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Spada individuale maschile